Karstädt puede hacer referencia a:

Karstädt, municipio de Mecklemburgo-Pomerania.
Karstädt, municipio de Brandeburgo.